Видуклеское староство () — одно из 12 староств Расейняйского района, Каунасского уезда Литвы. Административный центр — местечко Видукле.

География 
Расположено в центральной Литве, на Жемайтской возвышенности (северная половина) и Нижненеманской низменности, в западной части Расейняйского района.

Граничит с Немакщяйским староством на западе, Палепяйским и Расейняйским — на востоке, Шилувским — на северо-востоке, Эржвилкским и Шимкайчяйским староствами Юрбаркского района — на юге, а также Пакражантским и Лёляйским староствами Кельмеского района — на севере.

Население 
Видуклеское староство включает в себя местечко Видукле, 46 деревень, 2 хутора и 2 населённых пункта при железнодорожных станциях.

Примечания

Ссылки 
 История староства  на официальном сайте Расейняйского района   
 Информация о достопримечательностях староства  на официальном сайте Расейняйского района   

Староства Расейняйского района